Финал Кубка шотландской лиги 1947 (апрель) — первый официальный финальный матч Кубка шотландской лиги. Данный поединок венчал розыгрыш сезона 1946/47 и состоялся 5 апреля 1947 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В решающем противостоянии сошлись клубы «Рейнджерс» и «Абердин». Победителями в этой встрече стали футболисты глазговского коллектива, разгромившие своих оппонентов со счётом 4:0.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Абердин»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на Soccerbase.com

 
1947
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Абердин»
Футбол в Европе в 1947 году
События 5 апреля
Апрель 1947 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1947 году